Koigi kan syfta på följande platser:

Estland 

 Koigi, Järvamaa, en by i Koigi kommun i landskapet Järvamaa, 
 Koigi, Raplamaa, en by i Rapla kommun i landskapet Raplamaa
 Koigi, Ösel, en by i Pöide kommun på ön Ösel (Saaremaa)

Robotskapade Estlandförgreningar